Немирівський район:
 Немирівський район — район Вінницької області центром якого є місто Немирів
 Немирівський район — колишній район Львівської області, центром якого було смт Немирів

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми